Estremera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Estremera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Estremera är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Estremera. Runt Estremera är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villarejo de Salvanés,  km väster om Estremera. Trakten runt Estremera består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid